Marmaduke steht für: 

 Marmaduke (Arkansas), Ort im Greene County
 Marmaduke (Comicstrip), US-amerikanische Comic-Strip-Serie
 Marmaduke (Film), US-amerikanische Comicverfilmung (2010)

Marmaduke ist der Familienname folgender Personen:
 John S. Marmaduke (1833–1887), konföderierter General und Gouverneur von Missouri
 Meredith Miles Marmaduke (1791–1864), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur von Missouri
 Thomas Marmaduke (17. Jh.), englischer Walfangkapitän und Entdecker